Buffington ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Buffington (Georgia)
 Buffington (Indiana)
 Buffington (Missouri)
 Buffington (Pennsylvania)
 Buffington Corner (Massachusetts)
 Buffington Township (Pennsylvania)

Personen:
 Adelbert Rinaldo Buffington (1837–1922), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Jimmy Buffington (1922–1981), US-amerikanischer Jazz-Waldhornist
 Joseph Buffington (1803–1872), US-amerikanischer Politiker, Mitglied im US-Repräsentantenhaus
 Joseph Buffington (Jurist) (1855–1947), US-amerikanischer Richter am United States District Court for the Western District of Pennsylvania und am United States Court of Appeals for the Third Circuit
 Kahlo De Jesus Buffington, US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Buffington (1855–1938), Senatspräsident der Cherokee, Bürgermeister von Vinita

im NRHP gelistete Objekte:
 Buffington Hotel, in Westville, Oklahoma, ID-Nr. 84002929
 Buffington Island, in Pomeroy, Ohio, ID-Nr. 70000508

Siehe auch:

 Buffinton